Etapeløb har flere betydninger:

Atletik 
 Etape Bornholm - Bornholmsk marathon-etape-løb, hvor deltagerne løber en maraton (42,195 km) fordelt over 5 etaper på 5 dage
 Odense-løbet – tidligere to-dagesløb med tre etaper (14,6-, 14,7- og 8,5 kilometer), afviklet i Odense omegn
 Rothaargebirge – tidligere seksdagesløb med 10 etaper, ca. 150 kilometer i alt
 Team Önås Jogg –tidligere fem-dages etapeløb med udgangspunkt i Åhus, Sverige

Cykling 
 Etapeløb (landevejscykling) – et cykelløb, der foregår over flere dage, hvor rytterne kører små bidder af løbet.
 Fredsløbet – etapeløb i landevejscykling i Tjekkiet og den tidligere østblok
 Giro d'Italia – tre ugers etapeløb i landevejscykling, som afvikles årligt i Italien
 Seksdagars – svensk seksdages etapeløb for landevejscykling, som blev afviklet i 1950erne
 Tour de France – tre ugers etapeløb i landevejscykling, som afvikles årligt i Frankrig
 Vuelta a España – tre ugers etapeløb i landevejscykling, som afvikles årligt i Spanien